Hongkong wystartował we wszystkich letnich IO od igrzysk w Helsinkach w 1952 roku, oprócz igrzysk w Moskwie w roku 1980. Reprezentowany był przez 263 sportowców (193 mężczyzn i 70 kobiet).

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 

!